Владимирское муниципальное образование — сельское поселение в Заларинском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Владимир.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 983 человека, в том числе 542 мужчины и 441 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Владимир
 Горячий Ключ
 Хотхор

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области